Симеон I (705—706) — 20-й католикос алуанского католикосата Армянской апостольской церкви. Выступил против Нерсеса, бывшего тогда епископом Амараса.

История 
После убийства прошлого католикоса Нерсеса он получил должность, на которой пробыл недолго — полтора года, но за это короткое время он успел предпринять важные шаги по восстановлению внутренней стабильности в стране и урегулированию отношений между церковью и населением. С этой целью он принял семь законов, среди которых был запрет на предоставление земли священникам секты диофизитов.

Моисей Каганкатваци упоминает епископства и вассалов этого католикоса:

Подчиненные епископства: 
 В Габале — Иоанн
 В Хоше — Симеон
 В Амарасе — Саак

Вассалы: 
 В Кшике — Нерсмихр
 Гивт
 Катар
 В Каланкатуйке — Давид
 В Тигранакерте — Пётр
 В Алакобе — Погос

См. также 
 Елеазар (католикос)

Примечания 

Церковные деятели VIII века
Церковные деятели Кавказской Албании